

Personnalités 

 Fatma Boussaha (1942-2015), chanteuse tunisienne ;
 Lakdar Boussaha (né en 1987), footballeur franco-algérien ;
 Lina Boussaha, (née en 1999), footballeuse française.